Сами́р Ханда́нович (; 14 июля 1984, Любляна, СР Словения, СФРЮ) — словенский футболист, вратарь и капитан клуба «Интернационале».

Биография

Клубная карьера 
Самир Ханданович начал свою профессиональную футбольную карьеру в команде «Домжале», подписав свой первый контракт в 2003 году. В 2004 году он был куплен «Удинезе», в качестве дублёра для Моргана Де Санктиса и долго отдавался в аренду. В 2006 году он хорошо проявил себя, играя за «Римини». В 2007 году Ханданович вернулся в «Удинезе», но уже не в качестве дублёра, а как основной голкипер.

4 июля 2012 года Ханданович перешёл в миланский «Интернационале». Сумма трансфера составила 11 миллионов евро. В 2019 году стал капитаном команды.

Карьера в сборной 
Ханданович дебютировал в сборной Словении 17 ноября 2005 года в матче против сборной Словакии. В 2010 году также был в сборной на чемпионате мира в ЮАР.

После ответного матча в стыковых матчах отбора к Евро-2016 против сборной Украины (1:1, первая игра — 0:2) объявил о завершении карьеры в национальной команде Словении.

Достижения

Командные 
«Интернационале»
 Чемпион Италии: 2020/21
 Обладатель Кубка Италии: 2021/22
 Обладатель Суперкубка Италии (2): 2021, 2022

Личные 
 Футболист года в Словении (3): 2009, 2011, 2012
 Лучший вратарь Серии A (Оскар дель Кальчо) (3): 2011, 2013, 2019
 Входит в состав символической сборной года Серии А (3): 2010/11, 2012/13, 2018/19
 Лучший вратарь Серии А (Premi Lega Serie A): 2019
 Член «команды сезона» в Лиге Европы: 2019/20
 Рекордсмен по количеству отражённых пенальти в истории Серии А

Личная жизнь 
Двоюродный брат Самира, Ясмин Ханданович, также является футбольным голкипером и выступает за словенский клуб «Марибор». В 2008—2012 гг. оба брата также вызывались в сборную Словении.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Eurosport.ru
 Интервью siol.net
 
 

Футболисты Словении
Игроки сборной Словении по футболу
Игроки сборной Словении по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Домжале»
Игроки ФК «Удинезе»
Игроки ФК «Тревизо»
Игроки ФК «Лацио»
Игроки ФК «Римини»
Игроки ФК «Интернационале»